2021 Birmingham Classic 2021 (відомий також як Viking Classic Birmingham) був жіночим  тенісним турніром, шо проходив на відкритих кортах з трав'яним покриттям. Турнір мав статус WTA 250. Місцем проведення був Edgbaston Priory Club у Бірмінгемі, Сполучене королівство, час — 14–20 червня 2021.

Коли турнір проводився встаннє перед перервою, перемогла Ешлі Барті, але цього року вона спочатку заявилася на турнір у Берліні, а потім узагалі знялася через травму.

Унс Джабір виграла перший титул в кар'єрі, здолавши в фіналі Дарію Касаткіну з рахунуом 7–5, 6–4. Джабір стала першою туніською  чи арабською жінкою, яка зміла виграти одиночний титул  WTA туру.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації

Зовнішні посилання 
 
 WTA website 

Тур WTA 2021
2021